Capesterre és un terme mariner francès del Carib oposat al de "Basse-Terre"
 A Guadeloupe, Antilles:
Capesterre-Belle-Eau a la part est de l'Illa de Basse-Terre
Capesterre-de-Marie-Galante a la part est de l'illa de Marie-Galante